Por Castelar puede entenderse:

 Emilio Castelar y Ripoll, escritor y político español;
 Castelar, localidad en el partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina:
 Estación Castelar, estación de ferrocarril en Caseros, Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Villa Castelar, localidad en el partido de Puan, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Castelar, localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina;
 el hotel Castelar, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.